Lady Gaga – cantante statunitense
 Gaga – tipo di comunicazione della danza
 Gaga – divinità babilonese
 Gaga – felce appartenente alla famiglia delle Pteridaceae
 Gaga – tipo di sport
 Gaga – area abitata del Sudafrica